Anita Gonçalves foi uma cantora de música popular brasileira.

Discografia 
 Canção/Morena, morena!
 Alma em pena/Chanson indoue
 Fado solitário/Fado dos passarinhos
 Sabiá laranjeira/Com saudade de você
 Naná/Nina Nana
 Serenata de pierrô/Naná

Cantores do estado de São Paulo